El nombre USS Alabama ha sido usado por seis buques Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Alabama.

  fue un navío de línea de 74 cañones, cuya quilla fue puesta en grada en, 1819, aunque nunca llegó a ser completado como tal. Fue botado en 1864 y usado como almacén con el nombre de USS New Hampshire. 

  fue un vapor de ruedas transferido a la armada estadounidense en 1849 que sirvió como transporte de tropas durante la guerra entre México y Estados Unidos.

  fue un vapor de ruedas mercante, dado de alta en la armada de los Estados Unidos en 1861, durante la Guerra Civil de los Estados Unidos.

  fue un acorazado pre-dreadnought dado de alta en 1900 y desguazado en 1924. Es el buque al que se refiere la canción Oceana Roll.

  fue un barco a motor de 69 pies examinado por la US Navy en el verano de 1917 al que finalmente, se le asignó la designación SP-1052. 

  fue un acorazado de la clase South Dakota dado de alta en 1942, y convertido en buque museo en 1964. El buque, permanece expuesto en Mobile (Alabama).

  es un submarino con capacidad de lanzar misiles balísticos de la clase Ohio'', actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos